

Mitologia greca 
Licone – personaggio della mitologia greca, presente nell'Iliade

Persone 
Licone – filosofo e botanico della Scuola pitagorica, originario di Taranto
Licone – filosofo e scolarca del Liceo di Aristotele
Licone – uno degli accusatori di Socrate